Het WTA-tennistoernooi van Tenerife (officieel Tenerife Ladies Open) van 2021 vond plaats van 18 tot en met 24 oktober 2021 op het Spaanse eiland Tenerife, een van de Canarische Eilanden. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Oekraïense Elina Svitolina strandde al in de eerste ronde.

De ongeplaatste Ann Li uit de Verenigde Staten won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de eveneens ongeplaatste Colombiaanse Camila Osorio in twee sets. Li wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 29.200 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Greet Minnen bereikte de tweede ronde – haar partner Alison Van Uytvanck verloor haar openings­partij.

De Nederlandse Arantxa Rus bereikte de kwartfinale – daar moest zij het afleggen tegen de Italiaanse Camila Giorgi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Darija Jurak en Andreja Klepač, kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het als vierde geplaatste duo Ulrikke Eikeri en Ellen Perez won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste Oekraïense koppel Ljoedmyla Kitsjenok en Marta Kostjoek in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Australische Perez had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Noorse Eikeri geen.

De Nederlandse Arantxa Rus speelde samen met Heather Watson (VK) – na de eerste ronde viel voor hen het doek.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Tenerife 2021
Tenerife